

Топоніми

Нанто (Італія)

Нанто (Тояма)